Pentacirrus julianae är en ringmaskart som beskrevs av Elise Wesenberg-Lund 1958. Pentacirrus julianae ingår i släktet Pentacirrus och familjen Cirratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
julianae